Мэ́ттью Гилле́спи (; 24 декабря 1869 — дата смерти неизвестна) — шотландский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец Глазго, Мэттью начал играть футбол в местном юношеском клубе «Стратклайд». С 1890 по 1892 год выступал за «Глазго Тисл», сыграв за клуб 2 кубковых матча. В 1892 году перебрался в Англию, став игроком «Блэкберн Роверс». В сезоне 1892/93 провёл за «Роверс» 6 матчей и забил 1 гол в Первом дивизионе.

В сезоне 1894/95 выступал за шотландский «Лит Атлетик». Провёл за команду 14 матчей и забил 4 мяча в Первом дивизионе Футбольной лиги Шотландии, по итогам которой «Лит Атлетик» занял последнее место и выбыл во Второй дивизион.

В сентябре 1895 года перебрался в английский «Линкольн Сити», за который провёл 36 матчей и забил 10 мячей во Втором дивизионе.

В ноябре 1896 года перешёл в английский клуб «Ньютон Хит» из Манчестера. Его дебют в составе «» состоялся 28 ноября 1896 года в матче Второго дивизиона против бирмингемского клуба «Смолл Хит». В сезоне 1896/97 провёл за команду 29 матчей и забил 6 мячей. Выступал за клуб на протяжении четырёх сезонов, сыграв в 89 официальных матчах, в которых забил 21 гол. Один раз отметился хет-триком (в матче Второго дивизиона против «Бертон Свифтс» 21 января 1900 года). В июне 1900 года покинул клуб.

Его брат  играл за «Манчестер Сити».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Тисл»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Лит Атлетик»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»